Анастаси́я Ко́четова: Кочетова, Анастасия Александровна (MamaRika, Эрика; род. 1989) — украинская эстрадная певица.
 Кочетова, Анастасия Викторовна (род. 1983) — российская легкоатлетка.